Zawody w judo na 3. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych zostały rozegrane między 5 a 8 grudnia 2003 we włoskiej Katanii podczas światowych igrzysk wojskowych. Dyrektorem technicznym zawodów był Polak płk Roman Kalina.

Harmonogram 

 Legenda

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 285 zawodników (216 mężczyzn i 69 kobiet) reprezentujących 41 kraje.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło: Katania

Zobacz też 
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2003
Judo na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Wojskowe Igrzyska Sportowe